Cegłów – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Cegłów
 Cegłów – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, w gminie Baranów
 Cegłów – przystanek kolejowy w Cegłowie, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim
 Cegłów – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim
 Cegłów – dawna gromada w powiecie mińskim w województwie warszawskim
 Cegłów – dawna gromada w powiecie grodziskomazowieckim

Zobacz też 
 Cegłowo, Cegłówko